Eșanu este un nume de persoană din România și Basarabia. Are semnificația: provine de la Iași. Purtători:
Andrei Eșanu (n.1948) - istoric din Republica Moldova.
Gheorghe Eșanu - interpret de muzică populară românească din RSSM, solist al formației "Flueraș".
Mihai Eșanu - om politic român, primar al Iașilor în anul 1938.
Nicușor Eșanu (n. 1954) - caiacist român.

Nume de familie românești